

Біологія 
 Чорно-бура лисиця - морфа   звичайної лисиці, яка використовується в  тваринництві для отримання цінного хутра.
 Чорно-бурий кріль — рідкісна порода кролів з хутром дуже схожим на хутро чорно-бурої лисиці.